Obuchowka – nazwa miejscowości w Rosji.

 Obuchowka – wieś w sielsowiecie wołokonskim rejonu bolszesołdatskiego w obwodzie kurskim
 Obuchowka – wieś w sielsowiecie wiesiełowskim rejonu głuszkowskiego w obwodzie kurskim
 Obuchowka – wieś w sielsowiecie lubimowskim rejonu korieniewskiego w obwodzie kurskim